Старь — річка, ліва притока річка Ветьма, Брянська область, Росія
 Старь — селище міського типу, Брянська область, Росія